Джеймс Уитли Динс Дандас (;  — ) — английский адмирал.

Участвовал в блокаде Александра (1800), в защите Штральзунда и взятии Копенгагена (1807).

В 1841 году и с 1846 года был лордом адмиралтейства,

В 1851 году назначен главнокомандующим английского флота в Средиземном море.

Во время Восточной войны командовал вместе с французским адмиралом Гамеленом союзным флотом и бомбардировал Одессу (апрель 1854 года), без успеха. В декабре 1854 года он сложил с себя главное начальство.

Примечания

Литература 
 

Британские командиры Наполеоновских и Революционных войн
Первые лорды Адмиралтейства
Адмиралы Великобритании
Участники Крымской войны (Великобритания)
Командующие Средиземноморским флотом